Kleinbach steht für
 Heinrich von Kleinbach (Henry Brandon, 1912–1990), US-Schauspieler
 Kleinbach (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kleinbach (Isel), Bach in der Gemeinde Prägraten am Großvenediger (Bezirk Lienz)
 Kleinbach (Warmbach), rechter Teilungsarm bis kurz vor der Mündung des amj Abzweig noch Großbach genannten Warmbachs (zum Hochrhein) in Rheinfelden (Baden), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Kleinbach (Wetter), rechter Zufluss der Wetter bei Griedel, Stadt Butzbach, Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:
 Kleinbachern
 Kleinebach
 Kleiner Bach
 Villa Kleinbach